Синхрониза́ция  (от   — «вместе» +  «время») — процесс приведения к одному значению одного или нескольких  разных объектов. См.:
 Синхронизация колебаний
 Синхронизация (информатика)
 Синхронизация (нейробиология)
 Синхронизация (биология) - малоизученная, но крайне важная область хронобиологии
 Синхронизация (передача сигналов)
 Вертикальная синхронизация
 Синхронизация фотовспышки в фототехнике — процесс обеспечения своевременного освещения и равномерного экспонирования кадра